Щелкуново — название нескольких населённых пунктов:
 Щелкуново — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Щелкуново — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.